Серна:

 Серна — вид млекопитающих из семейства полорогих, подсемейства козлов.
 «Серна» — см. Десантные катера проекта 11770.

Персоналии 
 Серна, Ассумпта (род. 1957) — испанская актриса.
 Серна, Диего (род. 1973) — колумбийский футболист.
 Серна, Диллон (род. 1994) — американский футболист.
 Серна, Исмаэль (1856—1901) — гватемальский поэт.
 Серна, Ленин (род. 1946) — никарагуанский политик-коммунист, начальник сандинистской госбезопасности.
 Серна, Маги (род. 1979) — испанская теннисистка.
 Серна, Маурисио (род. 1968) — колумбийский футболист, опорный полузащитник.
 Серна, Родриго де ла (род. 1976) — аргентинский актёр.
 Серна, Хосе де ла (1770—1833) — испанский генерал, колониальный чиновник. Предпоследний вице-король Перу.
 Гомес де ла Серна, Рамон (1888—1963) — испанский писатель.
 Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна (1928—1967) — латиноамериканский революционер, кубинский государственный деятель
 Серна Сандоваль, Висенте (1815—1885) — Президент Гватемалы (1865—1871).

Другое 
 Серна — родник в Крыму, исток реки Ангара.
 «Серна» — галера Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

См. также 
 Тавифа («серна»)
 Syntext Serna — программа для редактирования XML файлов